Plagne est un toponyme qui peut désigner :

 Plagne (Ain), commune française de l'Ain
 Plagne (Haute-Garonne), commune française de la Haute-Garonne
 Plagne (Berne), localité et ancienne commune suisse du canton de Berne
 La Plagne-Tarentaise, commune française de la Savoie
 Aime-la-Plagne, commune française de la Savoie
 La Plagne, station de sports d'hiver de Savoie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France